El Pic Ambrosi és un cim de 977,5 m alt que fa de límit entre els termes comunals rossellonès de Bula d'Amunt i conflentí de Glorianes, tots dos a la Catalunya del Nord.

És al sud de la Roca Roja, a ponent de Serrabona, en un dels contraforts de llevant del Massís del Canigó, al límit oest del terme de Bula d'Amunt, i l'est del de Glorianes.

Bibliografia

Referències 

Ambrosi
Ambrosi